jarząbek zwyczajny – ptak z rodziny kurowatych

Osoby o nazwisku Jarząbek:

 Bożena Jarząbek – polska fizyczka
 Dawid Jarząbek (ur. 1999) – polski skoczek narciarski
 Dorota Jarząbek-Wasyl – polska teatrolożka
 Grażyna Jarząbek-Bielecka – polska ginekolożka, położna, seksuolożka
 Jacek Jarząbek (ur. 1968) – polski urzędnik
 Jarosław Jarząbek – polski politolog
 Jędrzej Marusarz Jarząbek (1877–1961) – góral podhalański
 Katarzyna Jarząbek – polska biolożka
 Krystyna Jarząbek – polska slawistka, językoznawczyni
 Maria Jarząbek-Chorzelska – polska immunodermatolożka
 Stanisław Jarząbek (ur. 1937) – polski dyplomata
 Stanisław Jarząbek – polski informatyk
 Wanda Jarząbek – polska historyczka
 Wojciech Jarząbek (ur. 1950) – polski architekt
 Zdzisław Jarząbek – polski wirusolog

Przypisy